Coldspring ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coldspring (Missouri)
 Coldspring (New York)
 Coldspring (Texas)

Siehe auch:
 Cold Spring
 Cold Springs